Az 1927-es sakkvilágbajnokság José Raúl Capablanca és Alekszandr Aljechin között zajlott 1927. szeptember 16. – november 29. között Buenos Airesben. A mérkőzést Aljechin 6–3 arányban nyerte (25 döntetlen mellett), ezzel elhódította a világbajnoki címet, és ő lett a sakkozás történetének negyedik hivatalos világbajnoka.

Előzmények 
José Raúl Capablanca 1920-ban játék nélkül kapta meg a világbajnoki címet, miután Emanuel Lasker akkori világbajnoki egészségi állapotára tekintettel lemondott az ő javára. A közvélemény nyomására azonban 1921-ben Havannában megmérkőztek, és Capablanca 9–5 (+4 -0 =10) előnyénél Lasker feladta. Ezzel a tábla mellett aratott győzelmével Capablanca bizonyította világelsőségét.

Világbajnokként megalkotta a világbajnoki mérkőzések általános szabályait. Eszerint: a mérkőzés 6 nyert játszmáig tart, 2,5 óra alatt 40 lépést kell megtenni, és a napi játékidő 5 óra; a világbajnok határozza meg a mérkőzés időpontját, de a kihívástól számított egy éven belül meg kell védenie címét; a díjalapnak legalább 10 000 dollárnak kell lennie, amelynek 20%-át a regnáló világbajnok kapja, a maradék összeg 60%-a a nyertesé, 40%-a a vesztesé; a legmagasabb díjajánlatot kell elfogadni. A „Londoni szabályok”-nak nevezett feltételeket aláírásával elfogadta a kor minden jelentős mestere. 1921–1923. között Akiba Rubinstein, Aaron Nimzowitsch és Alekszandr Aljechin is kihívta, azonban a díjalapot csak Aljechinnek sikerült 1927-ben előteremtenie. 1927-ben argentin üzletemberek csoportja az argentin elnök védnöksége mellett felajánlotta a szükséges díjalapot egy Capablanca–Aljechin világbajnoki párosmérkőzés Buenos Airesben történő megrendezésére.

A korábbi eredmények és minden vezető sakkozó véleménye szerint a párosmérkőzésnek Capablanca volt a nagy esélyese. A mérkőzés kezdetén Capablanca állt a világranglista élén, Aljechin a 2. helyen követte. Nem sokkal korábban Capablanca 2,5 pont előnnyel Aljechin előtt megnyerte a New Yorkban rendezett versenyt. Az egymás ellen játszott játszmáik eredménye is Capablanca jelentős fölényét mutatta, mivel 5 győzelem és 7 döntetlen állt a neve mellett, Aljechin még egyszer sem tudott győzni ellene. A kor vezető mesterei is Capablanca győzelmére számítottak, köztük Maróczy Géza is. Rudolf Spielmann szerint Aljechin egyetlen játszmát sem nyer majd. Maga Aljechin is úgy vélekedett, hogy „nehezen tudja elképzelni, hogyan nyer hat játszmát Capablanca ellen”.

A párosmérkőzés 
A párosmérkőzésre 1927. szeptember–novemberben Buenos Airesben került sor. A párosmérkőzés feltételei szerint az nyer, aki előbb szerez 6 győzelmet, a döntetlenek nem számítanak. A díjalap 10 000 dollár volt, amelyből 2000 dollár a regnáló világbajnokot illette, 4800 dollárt kapott a győztes és 3200-at a vesztes. A mérkőzés előzetesen elfogadott feltételei szerint a játszmák száma nincs korlátozva, az nyer, aki előbb éri  el a 6 győzelmet. Két és fél óra alatt 40 lépést kellett megtenni.

A mérkőzés 1927. szeptember 9-én kezdődött Buenos Airesben. A játszmákra az Argentin Sakk-klub helyiségében került sor, kettő kivételével, amelyet a Jockey Clubban tartottak. A megnyitón személyesen megjelent az argentin elnök, Marcelo Torcuato de Alvear is.

Az előzetes esélylatolgatások ellenére rögtön az első játszmát Aljechin nyerte, sötéttel. A hetedik játszma után azonban már Capablanca vezetett 2–1-re. A 12. játszma után ismét Aljechin vette át a vezetést, amikor két egymás utáni győzelmével 3–2-re fordította az állást. Előnyét tovább növelte a 21. játszmával. Capablanca a 29. játszmában még 4–3-ra szépíteni tudott. 1992-ben mutatták be, hogy Capablanca a 31. játszmában megnyerhette volna a végjátékot, ő azonban nem találta meg a helyes folytatást, így az döntetlen lett. Ez tekinthető a mérkőzés sorsdöntő játszmájának, mert Capablanca győzelme esetén 4–4-re egyenlített volna, és ilyen helyzetben korántsem biztos, hogy a végeredmény a mérkőzésnek megfelelően alakult volna. A 32. és 34. játszmában aratott győzelmével azonban Aljechin elérte a szükséges 6 győzelmet, ezzel megszerezte a világbajnoki címet. A 34 játszmából álló világbajnoki párosmérkőzés volt minden idők második leghosszabb sakkvilágbajnoki párosmérkőzése Anatolij Karpov és Garri Kaszparov 1984–1985-ös mérkőzése után.

Az eredménytábla

A mérkőzés játszmái 
A párosmérkőzés mind a 34 játszmája az előzmények ismertetésével.

A döntéssel végződött, illetve érdekesebb döntetlen játszmák:
1. játszma Capablanca–Aljechin 0–1 43 lépés

Francia védelem késleltetett csereváltozat ECO C01

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Fb4 4. exd5 exd5 5. Fd3 Hc6 6. He2 Hge7 7. O-O Ff5 8. Fxf5 Hxf5 9. Vd3 Vd7 10. Hd1 O-O 11. He3 Hxe3 12. Fxe3 Bfe8 13. Hf4 Fd6 14. Bfe1 Hb4 15. Vb3 Vf5 16. Bac1 (diagram) Hxc2 17. Bxc2 Vxf4 18. g3 Vf5 19. Bce2 b6 20. Vb5 h5 21. h4 Be4 22. Fd2 Bxd4 23. Fc3 Bd3 24. Fe5 Bd8 25. Fxd6 Bxd6 26. Be5 Vf3 27. Bxh5 Vxh5 28. Be8+ Kh7 29. Vxd3+ Vg6 30. Vd1 Be6 31. Ba8 Be5 32. Bxa7 c5 33. Bd7 Ve6 34. Vd3+ g6 35. Bd8 d4 36. a4 Be1+ 37. Kg2 Vc6+ 38. f3 Be3 39. Vd1 Ve6 40. g4 Be2+ 41. Kh3 Ve3 42. Vh1 Vf4 43. h5 Bf2 0-1

3. játszma Capablanca–Aljechin 1–0 42 lépés

Vezérindiai védelem, Marienbad rendszer ECO A47

1. d4 Hf6 2. Hf3 b6 3. g3 Fb7 4. Fg2 c5 5. O-O cxd4 6. Hxd4 Fxg2 7. Kxg2 d5 8. c4 e6 9. Va4+ Vd7 10. Hb5 Hc6 11. cxd5 exd5 12. Ff4 Bc8 13. Bc1 Fc5 14. b4 Fxb4 (diagram) 15. Bxc6 Bxc6 16. Vxb4 He4 17. Hd2 Hxd2 18. Vxd2 O-O 19. Bd1 Bc5 20. Hd4 Be8 21. Hb3 Bcc8 22. e3 Va4 23. Vxd5 Bc2 24. Bd2 Bxa2 25. Bxa2 Vxa2 26. Vc6 Bf8 27. Hd4 Kh8 28. Fe5 f6 29. He6 Bg8 30. Fd4 h6 31. h4 Vb1 32. Hxg7 Vg6 33. h5 Vf7 34. Hf5 Kh7 35. Ve4 Be8 36. Vf4 Vf8 37. Hd6 Be7 38. Fxf6 Va8+ 39. e4 Bg7 40. Fxg7 Kxg7 41. Hf5+ Kf7 42. Vc7+ 1-0

7. játszma Capablanca–Aljechin 1–0 36 lépés
 Elhárított vezércsel Cambridge Springs változat ECO D52

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Hbd7 5. e3 c6 6. Hf3 Va5 7. Hd2 Fb4 8. Vc2 O-O 9. Fh4 c5 10. Hb3 Va4 11. Fxf6 Hxf6 12. dxc5 He4 13. cxd5 Fxc3+ 14. bxc3 Hxc5 15. Bd1 exd5 16. Bxd5 Hxb3 17. axb3 Vc6 18. Bd4 Be8 19. Fd3 Vxg2 20. Fxh7+ Kf8 21. Fe4 Vh3 22. Vd2 Fe6 23. c4 a5 24. Bg1 Vxh2 25. Bh1 Vc7 26. Vb2 Vc5 27. Fd5 Ba6 28. Be4 Bd6 29. Bh7 Ke7 30. Vxg7 Kd8 31. Fxe6 fxe6 32. Vxb7 Vb4+ 33. Vxb4 axb4 34. c5 Bc6 35. Bxb4 Bxc5 36. Ba7 1-0

11. játszma Capablanca–Aljechin 0–1 66 lépés
 Elhárított vezércsel Cambridge Springs változat ECO D52

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Hc3 Hf6 4.Fg5 Hbd7 5.e3 c6 6.Hf3 Va5 7.Hd2 Fb4 8.Vc2 dxc4 9.Fxf6 Hxf6 10.Hxc4 Vc7 11.a3 Fe7 12.Fe2 O-O 13.O-O Fd7 14.b4 b6 15.Ff3 Bac8 16.Bfd1 Bfd8 17.Bac1 Fe8 18.g3 Hd5 19.Hb2 Vb8 20.Hd3 Fg5 21.Bb1 Vb7 22.e4 Hxc3 23.Vxc3 Ve7 24.h4 Fh6 25.He5 g6 26.Hg4 Fg7 27.e5 h5 28.He3 c5 29.bxc5 bxc5 30.d5 exd5 31.Hxd5 Ve6 32.Hf6+ Fxf6 33.exf6 Bxd1+ 34.Bxd1 Fc6
35.Be1 Vf5 36.Be3 c4 37.a4 a5 38.Fg2 Fxg2 39.Kxg2 Vd5+ 40.Kh2 Vf5 41.Bf3 Vc5 42.Bf4 Kh7 43.Bd4 Vc6 44.Vxa5 c3 45.Va7 Kg8 46.Ve7 Vb6 47.Vd7 Vc5 48.Be4 Vxf2+ 49.Kh3 Vf1+ 50.Kh2 Vf2+ 51.Kh3 Bf8 52.Vc6 Vf1+ 53.Kh2 Vf2+ 54.Kh3 Vf1+ 55.Kh2 Kh7 56.Vc4 Vf2+ 57.Kh3 Vg1 58.Be2 Vf1+ 59.Kh2 Vxf6 60.a5 Bd8 61.a6 Vf1 62.Ve4 Bd2 63.Bxd2 cxd2 64.a7 d1=V 65.a8=V Vg1+ 66.Kh3 Vdf1+ 0-1

12. játszma Aljechin–Capablanca 1–0 41 lépés
 Elhárított vezércsel ortodox védelem Rubinstein-támadás ECO D64

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 d5 4. Fg5 Hbd7 5. e3 Fe7 6. Hf3 O-O 7. Bc1 c6 8. Vc2 a6 9. a3 h6 10. Fh4 Be8 11. Bd1 b5 12. cxb5 cxb5 13. Fd3 Fb7 14. O-O Bc8 15. Vb1 Va5 16. He2 Hb6 17. He5 Hc4 18. Fxf6 Fxf6 19. Fh7+ Kf8 20. Hd7+ Ke7 21. Hc5 Vb6 22. Hxb7 Vxb7 23. Fd3 Bc7 24. Va2 Bec8 25. b3 Hd6 26. Vd2 Vb6 27. Bc1 Kd7 28. Bxc7+ Bxc7 29. Fb1 Fe7 30. Hf4 Kc8 31. Ve2 g6 32. Hd3 He4 33. b4 Bc3 34. Vb2 Vc7 35. Hc5 Fxc5 36. dxc5 Ve5 37. f4 Vg7 38. Fxe4 dxe4 39. Kf2 Vf6 40. g3 g5 41. Bc1 1-0

21. játszma Capablanca–Aljechin 0–1 32 lépés

Elhárított vezércsel ortodox védelem, Henneberger-változat ECO D63

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Hbd7 5. e3 Fe7 6. Hf3 O-O 7. Bc1 a6 8. a3 h6 9. Fh4 dxc4 10. Fxc4 b5 11. Fe2 Fb7 12. O-O c5 13. dxc5 Hxc5 14. Hd4 Bc8 15. b4 Hcd7 16. Fg3 Hb6 17. Vb3 Hfd5 18. Ff3 Bc4 19. He4 Vc8 20. Bxc4 Hxc4 21. Bc1 Va8 22. Hc3 Bc8 23. Hxd5 Fxd5 24. Fxd5 Vxd5 25. a4 Ff6 26. Hf3 Fb2 27. Be1 Bd8 28. axb5 axb5 29. h3 e5 30. Bb1 e4 31. Hd4 Fxd4 32. Bd1 Hxe3 0-1

22. játszma Aljechin–Capablanca ½–½ 86 lépés

 Elhárított vezércsel ortodox védelem Aljechin-változat ECO D67

1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hc3 d5 4.Fg5 Hbd7 5.e3 Fe7 6.Hf3 O-O 7.Bc1 c6 8.Fd3 dxc4 9.Fxc4 Hd5 10.Fxe7 Vxe7 11.He4 H5f6 12.Hg3 Vb4+ 13.Vd2 Vxd2+ 14.Kxd2 Bd8 15.Bhd1 b6 16.e4 Fb7 17.e5 He8 18.Ke3 Kf8 19.Hg5 h6 20.H5e4 Ke7 21.f4 f5 22.Hc3 Hc7 23.Hge2 g5 24.h4 g4 25.Hg3 a5 26.Fb3 Bac8 27.a3 Bf8 28.Bd2 Fa8 29.Bdc2 c5 30.dxc5 Hxc5 31.Ha4 H7a6 32.Fxe6 Kxe6 33.Hxb6 Bb8 34.Hxa8 Bb3+
35.Bc3 Bxc3+ 36.bxc3 Bxa8 37.Bd1 Bf8 38.Bd6+ Ke7 39.Bxh6 Hc7 40.Bh7+ Kd8 41.c4 H7e6 42.Ba7 Hc7 43.Bxa5 H5e6 44.h5 Kd7 45.h6 Hxf4 46.Kxf4 He6+ 47.Ke3 f4+ 48.Kf2 fxg3+ 49.Kxg3 Bh8 50.Bd5+ Ke7 51.c5 Bxh6 52.c6 Hf8 53. Bc5 Kd8 54.Kxg4 Bg6+ 55.Kf3 Kc7 56.g4 He6 57.Bd5 Hd8 58.Bc5 He6 59.Bd5 Hf8 60.Ba5 Bxc6 61.Ke4 Bc1 62.Ba7+ Kc6 63.Ba6+ Kd7 64.Ba7+ Ke6 65.Ba6+ Ke7 66. a4 Hd7
67.Bh6 Be1+ 68.Kd4 Hxe5 69.a5 Hxg4 70.Bh7+ Kd6 71.a6 Ba1 72.a7 Hf6 73.Bb7 Hd7 74.Bb2 Bxa7 75.Bd2 Hc5 76.Kc4+ Kc6 77.Bh2 Ba4+ 78.Kc3 Bg4 79. Kd2 Bg3 80.Bh5 Kb5 81.Ke2 Kc4 82.Bh4+ Kc3 83.Kf2 Bd3 84.Bf4 Kd2 85.Kg2 Bd5 86.Kf3 Kd3 ½–½

27. játszma Capablanca–Aljechin ½–½ 38 lépés
Elhárított vezércsel ortodox védelem, Henneberger-változat ECO D63

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Hbd7 5. e3 Fe7 6. Hf3 O-O 7. Bc1 a6 8. cxd5 exd5 9. Fd3 c6 10. Vc2 h6 11. Fh4 He8 12. Fg3 Fd6 13. O-O Fxg3 14. hxg3 Hd6 15. Ha4 Be8 16. Bfe1 Hf6 17. He5 Hfe4 18. Vb3 Fe6 19. Hc5 Hxc5 20. dxc5 Hb5 21. a4 Hc7 22. Fb1 Fc8 23. Hf3 He6 24. e4 dxe4 25. Bxe4 Be7 26. Bce1 Fd7 27. Vc2 g6 28. Fa2 Vf8 29. He5 Vg7 30. Hxd7 Bxd7 31. Fxe6 fxe6
32. Bg4 Kh7 33. Bxe6 Bg8 34. Ve4 Bf7 35. f4 Vf8 36. Bgxg6 Vxc5+ 37. Kf1 Vc1+ 38. Kf2 Vd2+ ½–½

29. játszma Capablanca–Aljechin 1–0 70 lépés
 Elhárított vezércsel Cambridge Springs változat ECO D52

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Hbd7 5. e3 c6 6. Hf3 Va5 7. Hd2 Fb4 8. Vc2 dxc4 9. Fxf6 Hxf6 10. Hxc4 Vc7 11. a3 Fe7 12. g3 O-O 13. Fg2 Fd7 14. b4 b6 15. O-O a5 16. He5 axb4 17. axb4 Bxa1 18. Bxa1 Bc8 19. Hxd7 Vxd7 20. Ha4 Vd8 21. Vb3 Hd5 22. b5 cxb5 23. Vxb5 Ba8 24. Bc1 Ba5 25. Vc6 Fa3 26. Bb1 Ff8 27. Fxd5 Bxd5 28. Hxb6 Bd6 29. Vb7 h5 30. Hc4 Bd7 31. Ve4 Bc7 32. He5 Vc8 33. Kg2 Fd6 34. Ba1 Bb7 35. Hd3 g6 36. Ba6 Ff8 37. Bc6 Bc7 38. Bxc7 Vxc7 39. He5 Fg7 40. Va8+ Kh7 41. Hf3 Ff6 42. Va6 Kg7 43. Vd3 Vb7 44. e4 Vc6 45. h3 Vc7 46. d5 exd5 47. exd5 Vc3 48. Vxc3 Fxc3 49. Kf1 Kf6 50. Ke2 Fb4 51. Hd4 Fc5 52. Hc6 Kf5 53. Kf3 Kf6 54. g4 hxg4+ 55. hxg4 Kg5 56. He5 Fd4 57. Hxf7+ Kf6 58. Hd8 Fb6 59. Hc6 Fc5 60. Kf4 Fxf2 61. g5+ Kf7 62. He5+ Ke7 63. Hxg6+ Kd6 64. Ke4 Fg3 65. Hf4 Ke7 66. Ke5 Fe1 67. d6+ Kd7 68. g6 Fb4 69. Kd5 Ke8 70. d7+ 1-0

31. játszma Capablanca–Aljechin ½–½ 42 lépés

 Elhárított vezércsel Huszárvédelem ECO D51

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Hbd7 5. e3 c6 6. Fd3 Va5 7. Fh4 dxc4 8. Fxc4 b5 9. Fb3 Fb7 10. Hf3 c5 11. dxc5 Fxc5 12. O-O O-O 13. Hd4 a6 14. Ve2 b4 15. Ha4 Fxd4 16. exd4 Hd5 17. Fg3 Fc6 18. Vc2 Fxa4 19. Fxa4 Bac8 20. Vd1 H7b6 21. Fc2 Hc4 22. b3 Ha3 23. Fd3 Hb5 24. Fe5 f5 25. Fc4 Bfd8 26. Be1 Vb6
27. Vd2 Vb7 28. Fxd5 Vxd5 29. Vxb4 Bc2 30. Ve7 Vd7 31. Vxd7 Bxd7 32. Kf1 Kf7 33. a4 Hc3 34. Bac1 Bxc1 35. Bxc1 Hd5 36. Bc6 Ba7 (diagram) 37. a5 g5 38. h3 h5 39. Ke2 g4 40. Bc8 Bb7 41. Bb8 Bxb8 42. Fxb8 ½–½

Aljechin 37.a5 helyett 37.h4-et ajánlotta a királyszárny rögzítésével. 37. a5 helyett Levenfish és Romanovszkij bemutatták a szerintük nyerő változatot: 37.Ke2 g5 38.h3 h5 39.Bc8 Bb7 40.Bb8 Bxb8 41.Fxb8 Ke7 42.Kd3 Kd7 43.Kc4 Kc6 44.b4! Hb6+ 45.Kb3 Kd5 46.b5 axb5 47.a5! Hd7 48.Fe5. 1994-ben azonban Fridstein orosz mester rámutatott arra, hogy 48. - Hxe5 49.dxe5-re a Kc5! lépéssel sötét tartani tudja a döntetlent, ezért a helyes nyerő folytatás 48.Fc7!

32. játszma Aljechin–Capablanca 1–0 63 lépés
 Elhárított vezércsel Huszárvédelem ECO D51

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 d5 4. Fg5 Hbd7 5. e3 c6 6. cxd5 exd5 7. Fd3 Fe7 8. Hge2 O-O 9. Hg3 He8 10. h4 Hdf6 11. Vc2 Fe6 12. Hf5 Fxf5 13. Fxf5 Hd6 14. Fd3 h6 15. Ff4 Bc8 16. g4 Hfe4 17. g5 h5 18. Fxe4 Hxe4 19. Hxe4 dxe4 20. Vxe4 Va5+ 21. Kf1 Vd5 22. Vxd5 cxd5 23. Kg2 Bc2 24. Bhc1 Bfc8 25. Bxc2 Bxc2 26. Bb1 Kh7 27. Kg3 Kg6 28. f3 f6 29. gxf6 Fxf6 30. a4 Kf5 31. a5 Be2 32. Bc1 Bxb2 33. Bc5 Ke6 34. e4 Fxd4 35. Bxd5 Fc3 36. Bxh5 a6 37. Fc7 Fe1+ 38. Kg4 Bg2+ 39. Kh3 Bf2 40. Kg4 Bg2+ 41. Kh3 Bf2 42. f4 Bf3+ 43. Kg2 Bf2+ 44. Kh3 Bf3+ 45. Kg2 Bf2+ 46. Kg1 Bc2 47. Fb6 Bc4 48. Kg2 g6 49. Be5+ Kd7 50. h5 gxh5 51. Kf3 h4 52. Bh5 Bc3+ 53. Kg4 Bc4 54. Kf5 Fxa5 55. Bh7+ Kc6
56. Fxa5 Bc5+ 57. Ke6 Bxa5 58. f5 Ba3 59. f6 Bf3 60. f7 b5 61. Bh5 h3 62. Bf5 Bxf5 63. exf5 1-0

34. játszma Aljechin–Capablanca 1–0 82 lépés
 Elhárított vezércsel Huszárvédelem ECO D51

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Hbd7 5. e3 c6 6. a3 Fe7 7. Hf3 O-O 8. Fd3 dxc4 9. Fxc4 Hd5 10. Fxe7 Vxe7 11. He4 H5f6 12. Hg3 c5 13. O-O Hb6 14. Fa2 cxd4 15. Hxd4 g6 16. Bc1 Fd7 17. Ve2 Bac8 18. e4 e5 19. Hf3 Kg7 20. h3 h6 21. Vd2 Fe6 22. Fxe6 Vxe6 23. Va5 Hc4 24. Vxa7 Hxb2 25. Bxc8 Bxc8 26. Vxb7 Hc4 27. Vb4 Ba8 28. Ba1 Vc6 29. a4 Hxe4 30. Hxe5 Vd6 31. Vxc4 Vxe5 32. Be1 Hd6 33. Vc1 Vf6 34. He4 Hxe4 35. Bxe4 Bb8 36. Be2 Ba8 37. Ba2 Ba5 38. Vc7 Va6 39. Vc3+ Kh7 40. Bd2 Vb6 41. Bd7 Vb1+ 42. Kh2 Vb8+ 43. g3 Bf5 44. Vd4 Vf8 45. Bd5 Bf3 46. h4 Vh8 47. Vb6 Va1 48. Kg2 Bf6 49. Vd4 Vxd4 50. Bxd4 Kg7 51. a5 Ba6 52. Bd5 Bf6 53. Bd4 Ba6 54. Ba4 Kf6 55. Kf3 Ke5 56. Ke3 h5 57. Kd3 Kd5 58. Kc3 Kc5 59. Ba2 Kb5 60. Kb3 Kc5 61. Kc3 Kb5 62. Kd4 Bd6+ 63. Ke5 Be6+ 64. Kf4 Ka6 65. Kg5 Be5+ 66. Kh6 Bf5 67. f4 Bc5 68. Ba3 Bc7 69. Kg7 Bd7 70. f5 gxf5 71. Kh6 f4 72. gxf4 Bd5 73. Kg7 Bf5 74. Ba4 Kb5 75. Be4 Ka6 76. Kh6 Bxa5 77. Be5 Ba1 78. Kxh5 Bg1 79. Bg5 Bh1 80. Bf5 Kb6 81. Bxf7 Kc6 82. Be7 1-0

A mérkőzés utóélete 
Ez a párosmérkőzés volt az első és utolsó, amelyet a „Londoni szabályok” alapján játszottak. A mérkőzések számát 16-ra korlátozták, és nyertesnek azt tekintették, aki előbb éri el a 6 győzelmet. Ha egyik játékos sem éri el a 16 játszma alatt, akkor az nyer, akinek több pontja van.

Aljechin a mérkőzést követően felajánlotta Capablancának a visszavágó lehetőségét, de ugyanolyan feltételek mellett, mint amilyenek alapján ő szerezte meg a világbajnoki címet. Capablanca a lehetőséget elfogadta, azonban amikor Aljechin és Bogoljubov megegyezett arról, hogy megmérkőznek egymással, visszalépett. A játszmák számát a következő négy világbajnoki mérkőzésen már maximum 30-ban határozták meg. A második világháború után a FIDE a világbajnoki mérkőzéseken a játszmák számát 24-re korlátozta. A korlátlan számú játszma lehetőségét még egyszer hozták vissza az 1984–1985-ös precedens nélküli Karpov–Kaszparov-mérkőzésen, majd ezt követően végleg elvetették.

Jegyzetek

Források 
Capablanca vs Alekhine 1927 
Graeme: 1927 World Chess Championship

További információk 
Edward Winter: Capablanka v Alekhine, 1927
Alexander Aljechin: Auf dem Wege zur Weltmeisterschaft (1923-1927). Walter de Gruyter & Co. Berlin und Leipzig 1932. S. 153
Raymund Stolze: Umkämpfte Krone. Sportverlag, Berlin, 1992. 
Алехин А. А. На пути к высшим шахматным достижениям / Сост. Романов И. З. и Туров Б. И. — М.: Физкультура и спорт, 1991. — 448 с. — 100000 экз. —
Матч на первенство мира Алехин — Капабланка. [Харьков, 1927]. 116 с.
Левенфиш Г. Я., Романовский П. А. Матч Алехин — Капабланка на первенство мира. [Ленинград], 1928. 131 с.
Эйве М., Принс Л. Баловень Каиссы = Het Schaakphenomeen Capablanca. — М.: Физкультура и Спорт, 1990. — С. 114—129. — .
Панов, В. Н. Капабланка. — 3-е изд. — М.: Физкультура и Спорт, 1970. — 318 с.

1927
Sakk